Titus Vestricius Spurinna, un haruspice du  célèbre pour avoir prévenu Jules César de se méfier des ides de Mars.
 Vestricius Spurinna, un général d'Othon pendant l’année des quatre empereurs. Voir Titus Vestricius Spurinna, « Un Vestricius Spurinna général d'Othon ».
 Titus Vestricius Spurinna, un sénateur, deux fois consul suffect sous les règnes de Vespasien et Trajan, ami de Pline le Jeune.